Триппель () — немецкая фамилия. Носители:

 Триппель, Александр (1744—1793) — немецкий скульптор.
 Триппель, Эдуард (род. 1995) — немецкий дзюдоист.